Nascita di una nazione (The Birth of a Nation) – film del 1915 diretto da D. W. Griffith
Birth of a Nation – film TV del 1983 diretto da Mike Newell
The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo (The Birth of a Nation) – film del 2016 diretto da Nate Parker